M27 bzw. M 27 steht für:
 „Messier 27“, ein planetarischer Nebel im Sternbild Fuchs, siehe Hantelnebel
 M27 (Apfel), ein bestimmter Unterlagen-Typ zur Kultur von Apfel-Niederstämmen
 M27 Infantry Automatic Rifle, Ordonnanzgewehr des United States Marine Corps
 Messerschmitt M27, deutsches Sportflugzeug

Autobahnen und Fernstraßen
 M27 (GUS), eine ehemalige sowjetische Fernstraße, siehe A147 (Russland)
 M 27 (Ukraine), eine ukrainische Fernstraße
 M27 motorway, eine britische Autobahn

M.27 steht für:
 Kongsberg M.27, norwegisches Gebirgsgeschütz im Kaliber 75 mm

M/27 steht für:
 M/27 Pystykorva, finnisches Infanteriegewehr

M27